Seegräben - plaats in Zwitserland
 Seegraben (rivier)